La première maison des comtes d’Orange est une maison qui apparaît dans la seconde moitié du , et semble issue des vicomtes de Nice.

Histoire 

Au , Guillaume le Libérateur après avoir vaincu les Maures à la bataille de Tourtour, distribue les terres reconquises terra nullius à ses compagnons d'armes et vassaux. La région niçoise revient à Annon puis à ses descendants qui prennent le titre de Vicomte de Nice.

La seigneurie d'Orange est acquise progressivement vers 1070 par Bertrand-Raimbaud d'Orange par ses deux mariages.

A Gréolières Rostaing, baron de Gréolières-Vence, fait construire le château de Gréolières, dont il est fait mention dès 1079. Ce château remplaçait le Bau de Saint Jean, appelé Marjone, face au hameau de Saint-Pons, construit en 1047. 

Affaiblie au fil des générations par la règle d'indivision des possessions, l'éviction de la famille de Nice se fait successivement en 1108 et 1117 au profit de l'évêché de Nice. En 1108, les descendants de Raimbaud de Nice autorisent les chanoines de Nice à acquérir par don ou par achat les honores de leurs hommes. Neuf ans plus tard, Jausserand-Laugier de la branche Gréolières vend à l’évêque Pierre et aux chanoines la moitié de ses possessions niçoises, l'autre moitié moitié étant laissée après sa mort. La municipalité de Nice devient ainsi à cette date une république maritime indépendante, qui se dotera vers 1144 d'un consulat.

En 1152, Laugier de Gréolières fit hommage à l'évêque de Nice. Ainsi en un peu moins d’un demi-siècle, les évêques Pierre et Arnaud ont donc réussi à éliminer de Provence orientale les descendants d’Odile ou, tout au moins, à les soumettre à leur autorité. Vers 1230, le comte Raimond Bérenger IV de Provence entreprend le contrôle de la haute vallée du Loup et de mâter la noblesse locale. Les domaines de Vence et de Gréolières sont conquis par Romée de Villeneuve vers 1229, et en 1235 Raimond Bérenger IV le consacre premier baron de Vence. Le fief reste dans la famille de Villeneuve, barons de Vence, jusqu'à la Révolution

Généalogie 
Branche de Nice

Branche de Vence

Notes et références

Liens externes 

 Naissance et affirmation du Consulat de Nice
 Les origines de la famille Mévouillon

Seigneur du Moyen Âge
Histoire de Nice
Histoire d'Orange (Vaucluse)
Liste de nobles